Ел Рето има више значења:

 Ел Рето (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рето (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику